Hrvatske registracijske oznake za plovila se sastoje od dva velika slova. Ostatak oznake čini brojčana oznaka. 

U doba SFRJ, ispred slovne oznake, stajala je vodeća brojka "3", koja je označavala SR Hrvatsku, odnosno redni broj Hrvatske u abecednom popisu republika SFRJ.

Oznake lučkih ispostava

Slovne oznake luka na unutarnjim vodama

Vanjske poveznice 
Pravilnik o čamcima  s popisom slovnih oznaka luka upisa na unutarnjim vodama.
MMTPR, Pravilnik o brodicama i jahtama  s popisom slovnih oznaka luka upisa.

Povezani članci 
 Registracijske oznaka za cestovna vozila u Hrvatskoj

Registracijske oznake plovila
Hrvatska